Název Stožec má více míst:

 Stožec (okres Prachatice) – obec v okrese Prachatice
 Stožec (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Prachatice

 Stožec (1064 m) – hora v okrese Prachatice 
 Stožec (665 m) – vrch na předělu okresů Děčín a Česká Lípa
 Stožec (601 m) – vrch u Dobříše v okrese Příbram 
 Malý Stožec – vrch v okrese Děčín 
 Stožecké sedlo – sedlo na silnici č.9 mezi Rumburkem a Českou Lípou

Související články 
 Stoh